Иван Рожко́в:
 Рожков, Иван Акимович (1920—1996) — советский футболист, защитник.
 Рожков, Иван Васильевич (1898—1965) — генерал-майор авиации.
 Рожков, Иван Владимирович (род. 1986) — российский дайвер, заслуженный мастер спорта.
 Рожков, Иван Сергеевич (1908—1971) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР.